Die Mogami-Klasse ist eine Klasse von Fregatten der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (JMSDF), die seit 2022 in Dienst steht.

Allgemeines 
Der Stapellauf der ersten zwei Fregatten erfolgte bis März 2021 und beide Schiffe sollen im Jahr 2022 den Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräften übergeben werden. Ursprünglich waren sechs Einheiten geplant gewesen, später wurden weitere zwei Einheiten geordert. Die Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte hätten einen Bedarf von bis zu 22 Einheiten, welche sowohl von Mitsui als auch Mitsubishi gebaut werden sollen. 

Indonesien plant den Kauf von bis zu vier Fregatten des Typs.

Einheiten

Technik

Rumpf 
Der Rumpf einer Fregatte der Mogami-Klasse ist 133 Meter lang und 16 Meter breit, hat eine Verdrängung von 3.900 Tonnen (bei voller Zuladung 5.500 Tonnen) und wurde zur Optimierung seines Radarquerschnittes gestaltet.

Antrieb 
Der Antrieb erfolgt durch zwei Gasturbinen Rolls-Royce MT30 und zwei MAN 12V28 / 33D STC-Dieselmotoren. Diese geben die Leistung an zwei Wellen mit je einer Schraube weiter. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 Knoten (56 km/h).

Bewaffnung 
Die Bewaffnung besteht aus einem 127-mm-Geschütz in Kaliberlänge 62 (Mark 45) von BAE Systems sowie einem Mk 41 Vertical Launching System mit 16 Zellen. Des Weiteren gibt es zwei Vierfachstarter für Typ-17-Seezielflugkörper, ein Nahbereichsabwehrsysteme vom Typ SeaRAM und zwei fernbedienbare Waffenstationen mit einem 12,7-mm Maschinengewehr.
Zur U-Boot-Jagd und für weitere Aufgaben wird ein Hubschrauber des Typs Mitsubishi SH-60L mitgeführt.

Einzelnachweise 
 

Militärschiffsklasse (Japanische Selbstverteidigungsstreitkräfte)
Fregattenklasse